Mordor peut désigner :
 Mordor, une région de la Terre du Milieu ;
 Mordor, une région de Charon.